My World Tour — первый концертный тур канадского певца Джастина Бибера в поддержку его дебютного студийного альбома My World и My World 2.0.

Общая информация 
О проведении тура было объявлено 16 марта 2010 года, через неделю после того, как поступил в продажу альбом My World 2.0. Первоначально планировалось, что тур продлится с 23 июня по 4 сентября и в его ходе Бибер выступит в сорока североамериканских городах — от Хартфорда (Коннектикут) до Аллентауна (Пенсильвания). Также сообщалось, что напарником Бибера по североамериканскому турне станет Шон Кингстон, записывавший с ним для альбома My World 2.0 композицию Eenie Meenie.

Ещё до начала североамериканского турне, в начале июня, его география была расширена, в расписание были включены 35 дополнительных концертов с 14 сентября по 23 декабря. На этом этапе турне на разогрев публики было приглашено подростковое поп-рок-трио Burnham.

В конце года было сообщено, что в 2011 году тур Бибера продолжится в Европе и Азии. Первый концерт заокеанского турне был запланирован в Бирмингеме на 4 марта и должен был открывать три недели выступлений в Великобритании. Континентальная европейская часть тура должна была начаться 26 марта, в конце апреля планировались гастроли в Австралии, а заключительные концерты турне были назначены в Осаке и Токио 17 и 19 мая 2011 года. В зарубежных гастролях Бибера сопровождала юная американская поп-звезда Уиллоу Смит.

Четвёртый, заключительный этап мирового тура прошёл осенью 2011 года в Мексике и странах Южной Америки, завершившись 19 октября в Каракасе. В Рио-де-Жанейро на сцене вместе с Бибером появилась его тогдашняя подруга Селена Гомес.

Открытие 
 Шон Кингстон (в некоторых городах Америки и Европы)
Майли Сайрус ( Исполнила вместе с Джастином песню Overboard на выступление в Нью-Йорке) 
 Жасмин Виллегас
 The Stunners (23 июня 2010 — 28 июля 2010)
 Vita Chambers (2 июля 2010 — 4 сентября 2010)
 Уиллоу Смит (Великобритания)
 SoundGirl (Великобритания)
 Bluey Robinson (Великобритания + Европа)
 The Wanted (в 2-х городах Великобритании и в Sao Paulo, Бразилия)
 Wilson Rivero
 Aaron Kaleta
 Ияз
 Jessica Jarrell
 Burnham (19 октября 2010 — 17 ноября 2010)
 Poreotics (Азия, Австралия, Европа и Северная Америка)
 Big Time Rush (Мексика)
 Cobra Starship (Мексика и Южная Америка)

Сет-лист 
{{Скрытый
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 65%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| Заголовок = Северная Америка
| Содержание =
"Love Me"
"Bigger"
"U Smile"
"Runaway Love"
"Never Let You Go"
"Favorite Girl"
"One Less Lonely Girl"
"Somebody to Love"
"Up"
"Overboard (with Jessica Jarrell or Jasmine Villegas) 
"Never Say Never"
"OMG"
"Hey, Soul Sister"
"Down"
"My Love"
"Beautiful Girls"
"Billionaire"
"Up"
"One Time"
"Eenie Meenie" (with Sean Kingston)
"That Should Be Me"
Medley:
"Wanna Be Startin' Somethin'"
"Walk This Way"
"Down To Earth"
"Baby"
}}

{{Скрытый
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 65%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| Заголовок = Мексика
| Содержание =
"Love Me"
"Bigger"
"U Smile"
"Runaway Love"
"Never Let You Go"
"Favorite Girl"
"One Less Lonely Girl"
"Somebody to Love"
"Pray"
"Never Say Never" With Jaden Smith
Backup Singers (Legaci) Medley:
"OMG"
"Hey, Soul Sister"
"Down"
"My Love"
"Nothin' On You"
"Beautiful Girls"
"Billionaire"
"Up"
"That Should Be Me"
Medley:
"Wanna Be Startin' Somethin'"
"Walk This Way"
"Eenie Meenie" (with Sean Kingston)
"One Time"
"Down to Earth"
"Baby"
}}

 Примечание: Перед исполнением "Baby", Бибер исполнял кавер на песню с музыкальным гостем.

Даты концертов

Фестивали и другие концерты
This concert was a part of "Summerfest"
This concert was a part of "California Mid-State Fair"
This concert was a part of "Great New York State Fair"
This concert was a part of "The Great Allentown Fair"
This concert was a part of "Maryland State Fair"
This concert was a part of "Z Festival"
This concert was a part of "Festival Movistar"

Примечания 

Концертные туры Джастина Бибера
Концертные туры 2010 года
Концертные туры 2011 года